Udvardya elegans — вид пауков-скакунов из трибы Euophryini (Salticinae). Название дано в честь американского биолога венгерского происхождения :en:Miklos Udvardy (1919—1998).

Распространение 
Новая Гвинея (эндемик).

Описание 
Мелкие пауки-скакунчики, длина голотипа самки 7,5 мм.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1915 году под первоначальным названием . В 1992 году он стал типовым и единственным видом рода . Род несколько десятилетий оставался монотипическим, но затем с острова Новая Гвинея были описаны ещё два новых вида,  (Индонезия) и  (Папуа).
В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал и определил подсемейство Euophryinae в ранге трибы Euophryini в составе подсемейства Salticinae. В результате систематическое положение Udvardya elegans изменилось на трибу Euophryini, которая включена в состав клады Salticoida/Saltafresia/Simonida (Salticinae).

Примечания

Литература 
 Gardzińska, J. (2015). Revision of Tarodes Pocock, 1899 and Udvardya Prószyński, 1992 (Araneae: Salticidae), with descriptions of two new species of Udvardya from New Guinea. Zootaxa 4039(3): 445—455. doi:10.11646/zootaxa.4039.3.4

Ссылки 
 Udvardya elegans, Jumping spiders of the world
 Udvardya elegans, Salticidae Database Prószyński (2016)
 http://salticidae.org/salticid/diagnost/udvardya/udvardya.htm
 Udvardya elegans (Фотографии и рисунки)

Пауки-скакунчики
Эндемики Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1915 году
Паукообразные Океании
Таксоны животных, названные в честь людей